Oręż, oręże – to według słownika języka polskiego PWN

 broń
 uzbrojenie
 siły zbrojne
 środki wykorzystywane do pokonania kogoś lub czegoś
 poroże samca jelenia (w języku łowieckim)
 szable i fajki dzika (w języku łowieckim)

Zobacz też 
 oręż (heraldyka)

Przypisy